

Culture et société

Littérature 
 Clermont est un roman gothique de Regina Maria Roche, publié en 1798.

Marine 
 Le Clermont est le premier bateau à vapeur inventé par l'ingénieur américain Robert Fulton.

Monuments 
 Le château de Clermont est un château de la Loire-Atlantique (France).
 Le château de Clermont est un château de Haute-Savoie (France).
 Le château de Clermont-Soubiran est un château de Lot-et-Garonne (France).

Patronyme 

 Clermont, un mathématicien et ingénieur militaire français du  ;
 Émile Clermont (1880-1916), un écrivain français ;
 Henri Clermont (1901-1969), un athlète français pratiquant la marche athlétique ;
 Jean-Arnold de Clermont (1941-), un pasteur français ;
 Léa Clermont-Dion (1991-), une féministe québécoise ;
 la maison de Clermont, puis de Clermont-Tonnerre, une famille noble française dont la filiation est prouvée depuis la fin du , originaire de Clermont, un village de l'Isère (sur la commune de Chirens) ;
 Maurice Clermont (1944-2022), homme politique québécois ;
 Norman Clermont (1940-), un professeur et archéologue québécois.

Toponyme

Afrique du Sud 
 Clermont, une ville de la province du Natal ;
 Clermont, un lieu-dit de la province du Transvaal, (Longitude 28° 7' 0 Est, Latitude 23° 31' 0 Sud) ;
 Clermont, un lieu-dit de la province du Transvaal, (Longitude 30° 43' 60 Est, Latitude 24° 34' 0 Sud) ;
 Clermont, une mine abandonnée de la province du Transvaal, (Longitude 30° 45' 0 Est, Latitude 24° 33' 0 Sud) ;

Australie 
 Clermont, une ville de l'État du Queensland ;

Belgique 
 Clermont, une section de la ville de Walcourt, située en Région wallonne dans la province de Namur, au sud-ouest de Charleroi ;
 Clermont ou Clermont-sur-Berwinne, une section de la commune de Thimister-Clermont, située en Région wallonne dans la province de Liège ;
 Clermont-sous-Huy, une ancienne commune qui fait partie d'Engis en Région wallonne dans la province de Liège ;

Canada 
 Clermont, une ville dans la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, au Québec. Son nom a été donné en hommage au philosophe Blaise Pascal, originaire de Clermont-Ferrand ;
 Clermont, une municipalité de canton dans la municipalité régionale de comté d'Abitibi-Ouest, au Québec ;

États-Unis 
 Clermont, une ville de l'État de la Floride ;
 Clermont, une ville de l'État de la Géorgie ;
 Clermont, une ville de l'État de l'Indiana ;
 Clermont, une ville de l'État de l'Iowa ;
 Clermont, une ville de l'État du Kentucky ;
 Clermont, une petite ville de l'État du New Jersey, près de la côte Atlantique ;
 Clermont, une petite ville de l'État du New Jersey, près de Philadelphie ;
 Clermont, une ville de l'État de New York ;
 Clermont, une petite ville du nord de l'État de Pennsylvanie ;
 Clermont, un comté de l'État de l'Ohio ;

France 

 Clermont, Clairmont ou Clermont en Auvergne, nom porté à partir de l'an 848 par la capitale de l'Auvergne. Sa fusion, imposée en 1630 par Louis XIII et confirmée un siècle plus tard par Louis XV, avec Montferrand, donna naissance à la commune de Clermont-Ferrand ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Foissiat, dans l'Ain ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Saint-Didier-d'Aussiat, dans l'Ain ;
 Clermont, une ancienne commune des Alpes-Maritimes, aujourd'hui Châteauneuf-Grasse (en 1822) ;
 Clermont, une commune de l'Ariège ;
 Clermont, une ancienne commune de l'Aude aujourd'hui Clermont-sur-Lauquet (en 1936) ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de La Hoguette, dans le Calvados ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Saint-Martin-de-Tallevende, dans le Calvados ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Vire, dans le département du Calvados ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Tulle, dans la Corrèze ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de La Roche-en-Brenil, dans la Côte-d'Or ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Beaumont-Monteux, dans la Drôme ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Verclause, dans la Drôme ;
 Clermont, une commune de la Haute-Savoie ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Paramé, dans l'Ille-et-Vilaine ;
 Clermont, une ancienne commune de l'Isère, aujourd'hui Chirens (1794) ;
 Clermont, une commune des Landes ;
 Clermont, un lieu-dit de la commune de Verrie, en Maine-et-Loire ;
 Clermont, une commune de l'Oise ;
 Clermont, nom de Clermont-Créans (une commune de la Sarthe) jusqu'en 1901 ;
 Clermont-Créans, une commune de la Sarthe ;
 Clermont-de-Beauregard, une commune de la Dordogne ;
 Clermont-Dessous, une commune de Lot-et-Garonne ;
 Clermont-d'Excideuil, une commune de la Dordogne ;
 Clermont-en-Argonne, une commune de la Meuse ;
 Clermont-en-Beauvaisis, nom d'usage de Clermont, une commune de l'Oise ;
 Clermont-en-France, ancien nom de Clermont, une commune de l'Oise ;
 Clermont-en-Genevois, nom d'usage de Clermont, une commune de la Haute-Savoie ;
 Clermont-Ferrand, une commune du Puy-de-Dôme, la plus grande ville au monde portant le nom de Clermont ;
 Clermont-le-Fort, une commune de la Haute-Garonne ;
 Clermont-les-Fermes, une commune de l'Aisne ;
 Clermont-l'Hérault, une commune de l'Hérault ;
 Clermont-Pouyguillès, une commune du Gers ;
 Clermont-Savès, une commune du Gers ;
 Clermont-Soubiran, une commune de Lot-et-Garonne ;
 Clermont-sur-Lauquet, une commune de l'Aude ;
 Duché de Clermont-Tonnerre, un titre nobiliaire de la maison de Clermont-Tonnerre.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français